Alerces steht für:

 Alerces, Dorf in Niger, siehe Alarcess
 Nationalpark Los Alerces, Nationalpark in Argentinien